Martin Ridge ist der Name folgender Gebirgskämme:
 Martin Ridge (Ross Dependency) in der Königin-Alexandra-Kette, Transantarktisches Gebirge, Antarktika
 Martin Ridge (Mac-Robertson-Land) in den Prince Charles Mountains, Antarktika